Microctenochira  — род жуков щитоносок (Cassidini) из семейства листоедов. Тело уплощённое. Голова сверху не видна, так как прикрыта переднеспинкой. Растительноядная группа, питаются растениями различных семейств, в том числе вьюнковыми (Convolvulaceae: Ipomoea batatas, Ipomoea wolcottiana, Merremia dissecta), пальмовые (Elaeis), бобовые (Phaseolus), банановые (Musa), злаки (Sorghum), мареновые (Coffea), паслёновые (Lycopersicon).

Систематика 
Более 100 видов.

Примечания 

 
Роды жесткокрылых